Ульянин:
 Ульянины — дворянский род.
 Ульянин, Александр Николаевич (род. 1961) — советский самбист.
 Ульянин, Василий Николаевич (1840—1889) — русский зоолог.
 Ульянин, Всеволод Александрович (1863—1931) — русский учёный, профессор физики и физической географии.
 Ульянин, Илья Николаевич (Ульянов; 1831—1886) — отец В. И. Ленина.
 
 Ульянин, Сергей Алексеевич (1871—1921) — русский авиаконструктор, воздухоплаватель, военный лётчик.
 Ульянин, Фёдор Иванович (1915—1944) — командир батальона 422-го стрелкового полка 170-й стрелковой Речицкой дивизии, Герой Советского Союза.

Ульянина
 Ульянина, Ольга Александровна (род. 1982) — российский учёный, член-корреспондент РАО (2021).

Прочее 
 Ульянин день — восточнославянский народный праздник, отмечаемый 22 июня (5 июля).